Украи́нец — многозначное понятие:
 Украинец — в этническом смысле: представитель украинского этноса.
 Украинец — в политическом смысле: гражданин Украины и житель Украинских земель.
 Украинец — на Руси XVI—XVIII веков название местного населения страны — украины (края).

 «Украинец» — издание 1859, 1864 гг.

Фамилии 
 Украинец, Вадим Леонидович (род. 1992) — украинский футболист, полузащитник клуба «Буковина».
 Украинец, Владислав Петрович (1999—2022) — лейтенант ВСУ, Герой Украины.
 Украинец, Игорь Васильевич (род. 1976) — украинский футболист, нападающий, полузащитник.

Топонимы 
 Украинец — деревня в Звериноголовском районе Курганской области (Россия).
 Украинец — посёлок в Чернском районе Тульской области (Россия).
 Украинец — село в Братском районе Николаевской области (Украина).

См. также